Obozy niemieckie (1914–1918)
 Obozy niemieckie (1933–1945)